Speed Buggy peut désigner :
 Buggy Boy, un jeu vidéo dont le nom américain est Speed Buggy ;
 ''Speed Buggy, une série télévisée d'animation.